Осовица:

 Осовица — село в Золочевском районе Львовской области Украины.
 Осовица — монастырь Сербской православной церкви в общине Србац Республики Сербской (Босния и Герцеговина).